Schtscheglowka () ist ein russischer Ortsname:
 Schtscheglowka (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Schtscheglowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1928 Groß Brittanien, auch: Klein Brittanien, 1928 bis 1946 Brittanien, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)